Larrosa bezeichnet:

 Larrosa, Ort in der Provinz Huesca der Autonomen Gemeinschaft Aragonien, Spanien

Larrosa ist der Familienname folgender Personen:

 Gianfranco Larrosa (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Horacio Larrosa († 2010), argentinischer Journalist und Fernsehproduzent
 Maximiliano Larrosa (* 1992), uruguayischer Karateka
 Omar Larrosa (* 1947), argentinischer Fußballspieler